El Torneig de San Jose 2011, també conegut com a SAP Open 2011 és una competició tennística disputada sobre pista dura que està inclosa dins les sèries 250 de l'ATP. LA 122a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 de febrer del 2011 al HP Pavilion de San José, Califòrnia, Estats Units.

El canadenc Milos Raonic va aconseguir el primer títol de la seva carrera i el primer títol d'un tennista canadenc des de 1995.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011